Радиофестиваль песни АВС 2018 () — пятый радиофестиваль песни Азиатско-тихоокеанского вещательного союза, который пройдёт 11 июля в Астане, столице Казахстана.

Участники

Ссылки